Ženská dvouhra French Open 2019 probíhala na přelomu května a června 2019. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Patnáct z nich, včetně tří šťastných poražených, si účast zajistilo v kvalifikaci.

Rozlosování proběhlo v oranžérii areálu 23. května 2019 za asistence francouzského judisty, olympijského vítěze a mistra světa Teddyho Rinera. Vítězka Ashleigh Bartyová si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a získala finanční odměnu 2 300 000 eur. Obhájkyní titulu byla rumunka světová trojka Simona Halepová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila 17letá Američanka Amanda Anisimovová.

Boj o čelo žebříčku ve prospěch Ósakaové 

Naomi Ósakaová, Karolína Plíšková, Kiki Bertensová, Petra Kvitová a Angelique Kerberová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky. Aby hráčky ohrozily na čele figurující Ósakaovou, musely Plíšková s Bertensovou postoupit alespoň do finále a Kvitová s Kerberovou získat titul. Kvitová nenastoupila do prvního kola kvůli bolestem v levém předloktí. Nahradila ji šťastná poražená kvalifikantka Kaja Juvanová ze Slovinska. Vyřazením Plíškové ve třetím kole, získala na čele stojící Ósakaová jistotu, že setrvá na vrcholu klasifikace i po skončení turnaje.

Turnaj 

Pátá nasazená Němka Kerberová, usilující o zkompletování kariérního Grand Slamu, vypadla v úvodním kole s 18letou pařížskou debutantkou Anastasijí Potapovovou. Ruska tak poprvé zdolala členku elitní světové čtyřicítky. Šestnáctizápasová grandslamová neporazitelnost Japonky Naomi Ósakaové skončila ve třetím kole, v němž ji vyřadila čtyřicátá druhá hráčka žebříčku Kateřina Siniaková. Češka odvrátila všech sedm brejkbolů, připsala si první karierní výhru nad členkou elitní světové trojky a poprvé postoupila do osmifinále grandslamu. Američanka Serena Williamsová útočila na vyrovnání historického rekordu Australanky Margaret Courtové v počtu 24 singlových titulů z grandslamu. Ve třetím kole však podlehla krajance Sofii Keninové.

Američanka Amanda Anisimovová se stala prvním tenistkou bez rozdílu pohlaví ve čtvrtfinále Grand Slamu, který se narodil ve 21. století. Do třetího grandslamového, a prvního pařížského, semifinále postoupila Johanna Kontaová, jež před rokem 2019 nevyhrála na French Open žádný zápas. Stala první Britkou v této fázi turnaje od Jo Durieové v roce 1983. Do premiérového semifinále majoru postoupila 19letá Češka Markéta Vondroušová po výhře nad Chorvatkou Petrou Martićovou. Snížila tak pasivní bilanci vzájemných zápasů na 1–4. Soupeřka v závěru úvodní sady nevyužila tři setboly v řadě, když Vondroušová zahájila sérii zisku 24 z 27 následně odehraných míčů.

Čtvrtfinálovým vítězstvím Amandy Anisimovové nad rumunskou obhájkyní Simonou Halepovou se Američanka v 17 letech stala nejmladší semifinalistkou Roland-Garros od Nicole Vaidišové v roce 2006. Postupem Australanky Ashleigh Bartyové do této fáze po výhře nad Američankou Madison Keysovou si účast v semifinále zajistily čtyři hráčky, které nikdy předtím nehrály finále grandslamu. Naposledy předtím k takové situaci došlo na Australian Open 1978. Bartyová si semifinálem zajistila karierní posun do Top 5, jakožto první Australanka od Sam Stosurové v srpnu 2012.

Semifinále 
Semifinálová utkání byla pro středeční déšť přesunuta ze čtvrtka na pátek 7. června 2019.

Světová osmička Ashleigh Bartyová vyřadila 17letou Američanku Amandu Anisimovovou ve třech setech. Dominantním vstupem si vypracovala vedení 5–0 na gamy a za stavu 40:15 nevyužila dva setboly. Americká teenagerka však průběh šňůrou šesti her otočila a úvodní sadu získala v tiebreaku. Na vítězné vlně pokračovala do stavu her 3–0, než iniciativu převzala zpět Bartyová. Sérii šesti gamů Australanka vyhrála druhé dějství. Přestože v rozhodující sadě jako první ztratila podání, vzápětí si jej vzala zpět a po dalším prolomeném servisu Američanky si udržovala náskok. Duel ukončila šestým mečbolem. 23letá Bartyová se stala první australskou finalistkou Roland-Garros od Sam Stosurové v roce 2010.

Světová osmatřicítka Markéta Vondroušová zdolala 28letou Britku Johannu Kontaovou po dvousetovém průběhu. V každé sadě dokázala otočit nepříznivý vývoj gamů 3–5. V první z nich Britka nevyužila tři setboly. Češka, která vyhrála od lednového Australian Open 2019 nejvíce zápasů na okruhu, tak poprvé pronikla do grandslamového finále. Do závěrečného utkání postoupila bez ztráty setu, což se naposledy před ní podařilo Lucii Šafářové v roce 2015. Kontaová promarnila příležitost stát se první Britkou v grandslamovém finále dvouhry od roku 1977.

Finále 
Předzápasový poměr utkání finalistek vyzníval pro Ashleigh Bartyovou, která Markétu Vondroušovou dvakrát porazila. Vondroušová se stala šestou českou tenistkou ve finále majoru od roku 1993 a v 19 letech první teenagerkou v boji o titul na French Open od Any Ivanovićové v roce 2007, respektive první takovou na grandslamu od Wozniacké na US Open 2009.

Duel debutantek v grandslamovém finále vyzněl pro 23letou Australanku Bartyovou, která hladce zdolala Vondroušovou ve dvou setech 6–1 a 6–3. V úvodní sadě česká tenistka nevyhrála ani jednu hru na podání. Bartyová získala první grandslamovou trofej ve dvouhře a druhou celkově, po deblovém triumfu na US Open 2018. V rámci okruhu WTA Tour si připsala šestý singlový titul. Na Roland-Garros se stala první australskou šampionkou od Margaret Courtové z roku 1973. Na žebříčku WTA se obě tenistky posunuly na nová kariérní maxima, Bartyová na 2. místo a Vondroušová na 16. příčku.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Ženská dvouhra